Les ambròsies (Ambrosia) formen un gènere de plantes amb flors herbàcies o arbustives asteràcies. Són plantes natives d'Amèrica del Nord i Amèrica del Sud i s'han difós posteriorment a Europa. Consta d'una trentena llarga d'espècies. Diverses espècies produeixen molt de pol·len i poden produir al·lèrgia. Creix principalment en les planes poc humides i sorrenques. El nom genèric «Ambrosia» deriva del grec “ἀμβροσία” (= ambrosìa), el nom del menjar que feia immortals als déus clàssics, derivat del grec άμβροτος (àmbrotos), que significa “immortal”.

Taxonomia 
Aquest gènere va ser descrit per Linnaeus i publicat a Species Plantarum 2: 987–988. 1753. L'espècie tipus és: Ambrosia maritima. Algunes de les espècies categoritzades en aquest gènere són:

Ambrosia acanthicarpa
Ambrosia ambrosioides
Ambrosia ambrosioides subsp. septentrionale
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia aspera
Ambrosia bidentata
Ambrosia canescens
Ambrosia carduacea
Ambrosia chamissonis
Ambrosia cheirnathifolia
Ambrosia chenopodiifolia
Ambrosia confertiflora
Ambrosia cordifolia
Ambrosia coronopifolia
Ambrosia deltoidea
Ambrosia dumosa
Ambrosia grayi
Ambrosia helenae
Ambrosia hispida
Ambrosia ilicfolia
Ambrosia intergradiens
Ambrosia johnstoniorum
Ambrosia linearis
Ambrosia maritima
Ambrosia palustris
Ambrosia pannosa
Ambrosia parvifolia
Ambrosia peruviana
Ambrosia psilostachya
Ambrosia pumila
Ambrosia salsola
Ambrosia scabra
Ambrosia scabra var. robusta
Ambrosia scabra var. tenuior
Ambrosia tarapacana
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tomentosa
Ambrosia trifida resistència al glifosat Ambrosia trifida subsp. texana
Ambrosia trifolia
Ambrosia velutina

Referències

Enllaços externs 

 
 UVSC Herbarium - Ambrosia
 

Heliantheae